I Campionati europei di triathlon del 2013 (XXIX edizione) si sono tenuti ad Alanya, Turchia in data 14 giugno 2013.

La gara maschile è stata vinta dal russo Ivan Vasil'ev, mentre quella femminile dall'olandese Rachel Klamer.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il francese Dorian Coninx e la britannica Georgia Taylor-Brown.

La gara valida per il titolo di campione d'europa del 2013, nella categoria under 23, si è svolta, invece, a Holten, nei Paesi Bassi, il 27 giugno 2013. Tra gli uomini ha trionfato lo svizzero Florin Salvisberg, mentre tra le donne la britannica Lois Rosindale.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2013

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive ad Alanya
Triathlon nel 2013